Chiche puede hacer referencia a:

Como sustantivo
Chiche, mama.
Chiche, juguete.

Como apodo
Hilda Beatriz González de Duhalde, más conocida como Chiche Duhalde, política y ex primera dama argentina.
Diego Chiche Soñora, exfutbolista argentino que jugaba de defensor.
Samuel Chiche Gelblung, periodista y conductor de televisión argentino.
Osvaldo Chiche Sosa, entrenador argentino de fútbol y exfutbolista.
Joaquin Chiche Novoa, integrante de Palermo Novoa y experto en estadística.